Renjifo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Juan Manuel Renjifo
 Carlos Renjifo